Eskeland ist der Name folgender Personen:
 Ivar Eskeland (1927–2005), norwegischer Philosoph und Übersetzer
 Liv Kari Eskeland (* 1965), norwegische Politikerin
 Roger Eskeland (* 1977), norwegischer Fußballspieler
 Severin Eskeland (1880–1964), norwegischer Pädagoge und Politiker
 Ståle Eskeland (1943–2015), norwegischer Jurist